Фурлан (, ) — фамилия.
 Фурлан, Бруно (род. 1992) — бразильский футболист, нападающий.
 Фурлан, Мира (1955—2021) — хорватская актриса и певица.